El nombre de Mohamed I ha sido empleado para referirse a diversas personas, entre las que se incluyen:

 Mehmed I (1389–1421), sultán del Imperio Otomano.
 Mohamed I de Córdoba, emir de Córdoba en el siglo IX.
 Muhammad ibn Nasr (1194–1273), rey de Granada en 1238-1273.
 Askia Mohamed I (hacia 1442–1538), rey del Imperio Songhay en África Occidental.
 Mehmed I de los Grandes Selyúcidas, sultán de la dinastía seléucida (1105–1118).